Indian Church steht für:

Orte
 Indian Church (Belize)
Kirchen der Indianer Nordamerikas:
 Indian Shaker Church
 Native American Church
 Langhaus-Religion
 Old Indian Church, siehe Old Indian Meeting House